Esta é a lista de canções lançadas pela dupla masculina sul-coreana Hyeongseop X Euiwoong, que teve sua estréia em novembro de 2017 sob selo da Yuehua Entertainment, consistindo em material que foi lançado em formato físico ou digital.

Canções

I

L

R

S 

Hyeongseop X Euiwoong